Deux navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Oracle :

 Le , un destroyer de classe M de l’Amirauté, lancé en décembre 1915 et vendu en octobre 1921.
 Le , un sous-marin de classe Oberon, lancé en 1961 et retiré du service en 1993.

Notes et références

Bibliographie 
 .

Oracle